Diebach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Diebach, Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern

Orte:
 Diebach, Pfarrdorf der Gemeinde Diebach
 Diebach am Haag, Stadtteil von Büdingen, Wetteraukreis, Hessen
 Diebach (Fichtenberg), Weiler der Gemeinde Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Diebach (Hammelburg), Pfarrdorf der Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Diebach (Ingelfingen), Stadtteil und Dorf von Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Diebach (Neustadt an der Aisch), Dorf der Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Burg:
 Burg Diebach, abgegangene Burg in Diebach, Landkreis Ansbach, Bayern

Fließgewässer:
 Diebach (Enz), rechter Zufluss der Enz (Prüm) nach Schankweiler, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Diebach (Fichtenberger Rot), linker Zufluss der Fichtenberger Rot in Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Diebach (Gailsbach), rechter Zufluss des Gailsbachs (zum Mittelrhein) in Oberdiebach, Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Diebach (Kocher), rechter Zufluss des Kochers aus der Ölklinge vor Geislingen am Kocher, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Diebach (Ulfa), rechter Zufluss der Ulfa südlich Weißmühle, Stadt Nidda, Wetteraukreis, Hessen

Stillgewässer:
 Hochwasserrückhaltebecken Diebach, Stausee am Diebach bei Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Badesee Diebach-Ingelfingen, Badeteich neben dem Langenbach (Kocher) am Ortsanfang von Diebach (Ingelfingen)

Siehe auch:
 Oberdiebach